Проспе́кт 50 лет Октября́ — проспект на территории Ленинского и Кировского районов города Саратова. Является крупнейшим транспортным узлом, связывающим окраины с центральной частью города. Общая протяженность — 5 километров.

Нынешнее название было присвоено в 1967 году, в связи с юбилеем Октябрьской революции. Проспект образовался объединением Красноармейского шоссе, Монастырской улицы и Петровского тракта.

Расположение 
Является продолжением Большой Горной улицы, начинается от путепровода на «Стрелке», заканчивается в районе Трофимовского моста, переходя в улицу Панфилова. Географически протягивается с юго-востока на северо-запад. На всём протяжении имеет по 2 полосы в каждую сторону.

В основном на территории, через которую проходит проспект, расположены жилые дома, много магазинов, также имеются кварталы промышленной застройки, которая первоначально располагалась вдоль железной дороги.

От проспекта по ходу его расположения отходят:

Слева: Тракторная, Украинская, Волгоградская, Рябиновская, Алексеевская, Деловая, Сапёрная, Дубовикова, Одесская улицы и Молодёжный проезд

Справа: Деловой тупик, Красноармейский тупик, три путепровода

Пересекается: с Технической улицей.

Предприятия 
На проспекте расположено множество крупных промышленных предприятий:
 Саратовский радиоприборный завод
 ОАО «Тантал»
 ОАО «Жировой комбинат»
 ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское Электроагрегатное Производственное Объединение)

Улицы Саратова